Сарытобе — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарытобе — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Сарытобе — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Сарытобе — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Сарытобе — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Сарытобе — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Сарытобе — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.